

Geografia 

Ford City, Alabama
Ford City, California
Ford City, Missouri
Ford City, Pennsylvania